Johan hace referencia a:
Johan Barthold Jongkind, pintor impresionista holandés; 
Johan Cruyff, futbolista neerlandés; 
Johan Kjeldahl, químico danés;
Johann Vargas, youtuber peruano.